Суперку́бок Туркменистана по футбо́лу () — соревнование по футболу, состоящее из одного матча, в котором играют обладатель кубка Туркменистана и чемпион Туркменистана предыдущего сезона. В случае, если Кубок и чемпионат выиграла одна команда, то в Суперкубке играют первая и вторая команды чемпионата.

Описание турнира 
Разыгрывается с 2005 года, когда участвовали победители чемпионата и Кубка 2004 года.

Результаты матчей 
 1-й розыгрыш. 04.12.2005. МТТУ — Мерв — 4:1. Балканабад. Стадион «Небитчи». 6000 зрителей.
 2-й розыгрыш. 07.12.2006. Небитчи — МТТУ — 3:2. Мары. Стадион «Мерв».
 3-й розыгрыш. 09.07.2008. Ашхабад — Шагадам — 1:1 д.в. (3-2 пен.).
 4-й розыгрыш. 05.04.2009. Мерв — Ашхабад — 3:2. Ашхабад. Олимпийский стадион. Около 30 000 зрителей.
 5-й розыгрыш. 21.11.2009. МТТУ — Алтын Асыр — 3:0. Ашхабад. Олимпийский стадион.
 6-й розыгрыш. 25.06.2011. Балкан — Алтын Асыр — 4:2. Ашхабад. Стадион «Ниса».
 7-й розыгрыш. 2012. Балкан — МТТУ — 2:1 д.в.
 8-й розыгрыш. 05.04.2013. МТТУ — Балкан — 1:1 д.в. (4-3 пен.). Туркменабад. Стадион «Туркменабад».
 9-й розыгрыш. 01.03.2014. Ахал — МТТУ — 4:2. Ашхабад. Стадион «Ашхабад».
 10-й розыгрыш. 28.10.2015. Алтын Асыр — Ахал — 3:0. Ашхабад. Стадион «Копетдаг».
 11-й розыгрыш:

 12-й розыгрыш. 01.03.2017. Алтын Асыр — Ашхабад — 2:1. Ашхабад. Стадион «Ашхабад».
 13-й розыгрыш. 20.06.2018. Алтын Асыр — Ахал — 1:0. Ашхабад. Стадион «Копетдаг».
 14-й розыгрыш. 03.08.2019. Алтын Асыр — Копетдаг — 2:0. Ашхабад. Стадион «Копетдаг».

Обладатели

Клубы

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей Суперкубка Туркменистана 2005—2014. ertir.com 

Туркмения